Eweler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eweler (1902–?), deutscher Jurist, Kriminalbeamter und SS-Führer
 Ruth Eweler (1916–1947), deutsche Schauspielerin